in Argentinië:
 Campo Grande (Misiones), hoofdplaats van het departement Cainguás in de provincie Misiones
 In Bolivia:
 Campo Grande (Yacuiba), een plaats in de provincie Gran Chaco
 Campo Grande (Bermejo), een plaats in de provincie Aniceto Arce
 in Brazilië:
 Campo Grande (Alagoas), een gemeente in de deelstaat Alagoas
 Campo Grande (Mato Grosso do Sul), de hoofdstad van de deelstaat Mato Grosso do Sul
 Campo Grande (microregio), een microregio in de deelstaat Mato Grosso do Sul
 Campo Grande (Rio de Janeiro), een wijk
 Campo Grande (Rio Grande do Norte), een gemeente in de deelstaat Rio Grande do Norte
 in Portugal:
 Campo Grande (Lissabon), een plaats in de gemeente Lissabon
 Campo Grande (metrostation), een metrostation van de Metro van Lissabon